Zdravljica (deutsch: „Trinkspruch, Toast, Prosit“) ist ein Gedicht von France Prešeren. 1844 geschrieben und später von Stanko Premrl (1880–1965) vertont, bringt Prešeren in ihr das slowenische und slawische Bewusstsein zum Ausdruck und propagiert die Idee des Vereinten Sloweniens. Die Zdravljica spielte eine große Rolle bei der Bildung des slowenischen Nationalbewusstseins und in der nationalen und sozialen Befreiung.

Die Zdravljica wurde am 27. September 1989 in feierlicher Sitzung vom damaligen slowenischen Parlament zur Nationalhymne bestimmt. Seit der Unabhängigkeit 1991 dient die siebte Strophe als Nationalhymne Sloweniens.

Text mit Übersetzung von Luiza Pesjak (1828–1898)

Medien

Siehe auch 
 Liste der Nationalhymnen
 die frühere Nationalhymne Sloweniens war Naprej zastava slave

Literatur

Weblinks 
  (englisch)

Einzelnachweise 

Nationalhymne
Nationales Symbol (Slowenien)